Купа на краля 1933 е 33-ия сезон на Купата на краля. Турнирът започва на 9 април и завършва на 25 юни. Атлетик Билбао печели своята 13-та купа.

1/16-финали

1/8-финали

Преигравания

Четвъртфинали

Полуфинали

Финал

Външни препратки 
 rsssf.com
 linguasport.com (на испански)

Турнири по футбол в Испания
Футбол в Испания по сезон